Hlavatce può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hlavatce, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Hlavatce, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale